Cicerinina är ett släkte av plattmaskar. Cicerinina ingår i familjen Cicerinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Cicerinina